

Miejscowości 
 Brando we Francji
 Brändö na Wyspach Alandzkich

Osoby 
 Brando Giorgi – włoski aktor
 Marlon Brando – amerykański aktor
 Jocelyn Brando – aktorka amerykańska